Микаэль:

 Микаэль, Людмила (род. 1947) — французская актриса театра и кино.
 Микаэль из Уолло (1850—1918) — абиссинский военный деятель и аристократ.

См. также 
 Михаил
 За-Микаэль Арагави (V—VI вв.) — святой Эфиопской Церкви, один из девяти преподобных
 Michael (значения)